, также известная как , — японская сэйю и певица. Сотрудничает с компанией Production Baobab. На пятой церемонии Seiyu Awards 2011 года удостоилась награды в категории «Лучшая начинающая актриса» за роли Ики Мусумэ и Канаты Сорами из аниме Shinryaku! Ika Musume и So Ra No Wo To соответственно. Выпустила свой дебютный альбом Fantastic Voyage на лейбле Victor Entertainment в 2014 году.

Биография 
Хисако Канэмото училась в старшей школе Комогата города Комогата (ныне часть Асакути), а после получила образование сэйю в колледже искусств Кобе, окончив его в 2008 году. Затем она заключила контракт с токийским агентством Production Baobab. Её дебют под псевдонимом Дзюри Айкава состоялся в 2009 году в роли Мику Эдогавы из Sora no Manimani. На Dengeki Character Festival 2009, проведённом в октябре, стало известно, что отныне она будет работать под настоящим именем. Известность ей принесли роли Ики Мусумэ в Shinryaku! Ika Musume и Канаты Сорами в Sora no Oto, которые она сыграла в 2010 году. В 2011 году за обе роли наряду с Сатоми Сато она была награждена на пятой церемонии Seiyu Awards как лучшая начинающая актриса. 26 ноября 2014 года Канэмото выпустила свой первый альбом Fantastic Voyage. Также она исполнила множество открывающих, закрывающих и тематических композиций аниме, в которых играла роли.

Роли

Аниме 
2009
 Sora no Manimani — Мику Эдогава
2010
 Durarara!! — Курури Орихара
 Shinryaku! Ika Musume — Ика Мусумэ
 Shiki — Сихори Маэда
 Hime Chen! Otogi Chikku Idol Lilpri — Аяка, Укита
 Jewelpet Twinkle — Джуди
 Senkou no Night Raid — сестра Нацумэ Кагии
 Ookami-san — Уика
 Sekirei: Pure Engagement — Кацураги
 So Ra No Wo To — Каната Сорами
2011
 Kore wa Zombie Desu ka? — Мейл Стром / Юки Ёсида
 Shinryaku! Ika Musume — Ика Мусумэ
 Aria the Scarlet Ammo — Мисаки Накасорати
 Bleach — Нодзоми Кудзё
 Hanasaku Iroha — дочь Татибана (серия 6)
2012
 Kokoro Connect — Юи Кирияма
 Kore wa Zombie Desu ka? of the Dead — Мейл Стром / Юки Ёсида
 Girls und Panzer — Катюша
 Rinne no Lagrange — Астерия Лизамари Де Рошфолл
 Smile PreCure! — Яёй Кисэ / Кюа Пис
 Zero no Tsukaima F
 Mouretsu Pirates — Грюнхильда Серенити
 Jinrui wa Suitai Shimashita
 Joshiraku — Ма-тян
 Muv-Luv — Идзуми Ното
 Suki-tte ii na yo. — Тихару Огава
2013
 To Aru Kagaku no Railgun — Камми Эйга
 AKB0048 — Мэй
 Suisei no Gargantia — Эми
 Gingitsune — Макото Саэки
 Kotoura-san — Котора Харука
 OreShura — Химэка Акисино
 Photo Kano — Маи Сакура
 Sekai de Ichiban Tsuyoku Naritai! — Моэ Фукуока
 Strike the Blood — Нацуки Минамия
 Tokyo Ravens — Хокуто, Такико Сома
2014
 Akuma no Riddle — Хару Итиносэ
 Bokura wa Minna Kawaisou — Саяка Ватанабэ
 Girl Friend Beta — Кисэ Юкава
 Gugure! Kokkuri-san — Дзимэко-сан
 Kindaichi Shounen no Jikenbo — Акико Хама
 Shidonia no Kishi — Юхата Мидорикава
 Nanatsu no Taizai — Вероника Лионесс
 Saikin, Imouto no Yousu ga Chotto Okashiin Da Ga. — Юкина Киритани
 Sailor Moon Crystal — Ами Мидзуно/Сейлор Меркурий
 Z/X — Сэра Курасики
2015
 Ansatsu Kyoushitsu — Хинано Курахаси
 Gate: Jieitai Kano Chi nite, Kaku Tatakaeri — Тюка Луна Марсо
 Gunslinger Stratos: THE ANIMATION — Кёка Катагири
 Heavy Object — Охохо
 Sidonia no Kishi: Dai-kyuu Wakusei Seneki — Юхата Мидорикава
 Junketsu no Maria — Мария
 Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans — Атра Микста
 Rakudai Kishi no Cavalry — Тока Тодо
 Star-Myu — Цумуги Наюки
 Juuou Mujin no Fafnir — Лиза Хайуокер
 Ninja Slayer From Animation — Асари
 Shirobako — Кёко Судзуки, Ариа Хитотосэ
 Rokka no Yuusha — Ролония Манчетта
2016
 Ansatsu Kyoushitsu — Хинано Курахаси
 Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakaeri — Enryuu-hen — Тюка Луна Марсо
 Regalia: The Three Sacred Stars — Рэцу
 Netoge no Yome wa Onna no Ko Janai to Omotta? — Исана
 B-Project: Kodou*Ambitious — Цубаса Сумисора
 Love Live! Sunshine!! — Ицуки
 WIXOSS — Мел
 Saiki Kusuo no Sai-nan
 Alderamin on the Sky — Миара Гин
2017
 Gamers! — Карэн Тэндо
2021
 Higehiro — Айри Гото
 Vivy: Fluorite Eye's Song — Маргарет
 Герой-рационал перестраивает королевство — Мария Евфория

Анимационные фильмы 
 Ловцы забытых голосов (2011) — Асуна Ватасэ
 Precure All Stars New Stage: Mirai no Tomodachi (2012) — Яёй Кисэ / Кюа Пис
 Eiga Smile Precure: Ehon no Naka wa Minna Chiguhagu! (2012) — Яёй Кисэ / Кюа Пис
 Aura: Maryuuinkouga Saigo no Tatakai (2013) — Синако Кобато
 Precure All Stars New Stage 2: Kokoro no Tomodachi (2013) — Яёй Кисэ / Кюа Пис
 Girls und Panzer der Film (2015) — Катюша

OVA 
 Model Suit Gunpla Builders Beginning G (2010)
 Baby Princess 3D Paradise 0 (Love) (2011) — Ватаюки
 Fate/Zero: Onegai! Einzbern Soudanshitsu (2012) — Ученица № 0 (Тайга Фудзимура)
 Otome wa Boku ni Koishiteru: Futari no Elder (2012) — Аваюки Рэйдзэй
 Rinne no Lagrange: Kamogawa Days (2012) — Астерия Лизамари Де Рошфолл
 Yumekuri (2012) — Акино Микогаи
 Shinryaku!! Ika Musume (2012—2014) — Ика Мусумэ
 Suisei no Gargantia: Meguru Kouro, Haruka (2014—2015) — Эми
 Senran Kagura: Estival Versus — Mizugidarake no Zen’yasai (2015) — Муракумо
 Strike the Blood II (2016) — Нацуки Минамия

Drama CD 
 Hyouketsu Kyoukai no Eden Rakuen Gensou (2010) — Юто
 Kokoro Connect Natsu to Mizugi to Boufuuu (2011) — Юи Кирияма

Видеоигры 
 Kokoro Connect Yochi Random (2012) — Юи Кирияма
 Photo Kano (2012) — Маи Сакура
 Rune Factory 4 (2012) — Сяо Пай
 Smile PreCure! Let’s Go! Marchenland (2012) — Яёй Кисэ / Кюа Пис
 Kantai Collection (2013) — Харусамэ, Хаясимо, Киёсимо, Хоппо Сэйки
 Gunslinger Stratos (2014) — Кёка Катагири
 Super Heroine Chronicle (2014) — Мэру
 Sword Art Online: Lost Song (2015)
 Tekken 7 (2015) — Счастливая Хлоя
 Girls' Frontline (2016) — Сайга-12, PzB 38
 Arknights (2019) — Птилопсис
 Genshin Impact (2022) — Нилу
 Honkai Impact 3rd (2022) — Vill-V

Дискография

Альбомы 
 2014 — Fantastic Voyage

Примечания

Ссылки 
 Профиль Хисако Канэмото  на сайте Production Baobab